Booth kan syfta på:
 Booth – ett efternamn samt personer med namnet
 Booth Tarkington (1869–1946), en amerikansk författare och dramatiker

Geografi

Antarktis 

 Mount Booth – berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar